Hrvatska:
 Gredice (Klanjec), naselje u Općini Klanjec
 Gredice (Trešnjevka), naselje u zagrebačkoj Gradskoj četvrti Trešnjevka – jug

BiH:
 Gredice (distrikt Brčko), naselje u Distriktu Brčko